Baksa – comune nella regione Transdanubio Meridionale dell'Ungheria
 Distretto di Baksa – distretto dello stato dell'Assam, in India
 Kokšov-Bakša – comune nella regione di Košice della Slovacchia
 Fiume Baksa – fiume della Russia siberiana occidentale